La Princesa Iniga de Thurn y Taxis (en alemán Iniga, Prinzessin von Thurn und Taxis, 25 de agosto de 1925, Niederaichbach - 17 de septiembre de 2008, Aufhausen) fue una princesa de la Casa de Thurn y Taxis por nacimiento y a través de su matrimonio, miembro de la Casa de Urach, una rama morganática de la antigua Casa real de Wurtemberg.

Familia 
Iniga era el segundo vástago y única hija del Príncipe Luis Felipe de Thurn y Taxis y de su esposa la Princesa Isabel de Luxemburgo. Perdió a su padre cuando aún no tenía ocho años. Tenía un hermano mayor, Anselmo el cuál murió en 1944, en acción durante la Segunda Guerra Mundial.

Matrimonio e hijos 
Iniga se casó con el Príncipe Everardo de Urach (1907-1969), octavo vástago de Guillermo, 2º Duque de Urach y de su esposa la Duquesa Amalia de Baviera, civilmente el 18 de mayo de 1948 en Niederaichbach y religiosamente dos días después en Regensburg. El Príncipe Everardo sirvió como oficial de reconocimiento entre 1938-44 y fue promovido a mayor. Iniga y Everardo tuvieron descendencia:

Princesa Amelia de Urach (6 de abril de 1949), casada con Curt-Hildebrand von Einsiedel en 1974. Tuvieron ocho hijos y siete nietos:
Alejandro von Einsiedel (4 de enero de 1976)
Isabel Elena von Einsiedel (4 de mayo de 1977) casada con el Conde Amaury du Réau de La Gaignonnière el 14 de febrero de 2012 y están divorciados. Ella volvió a casarse con Ulrich Kunhardt von Schmidt el 17 de mayo de 2014.
Jorge Alejandro Kunhardt von Schmidt (29 de marzo de 2014)
Iniga von Einsiedel (11 de enero de 1979) se casó con el Conde Botho von Lüttichau el 6 de junio de 2015.
Sofía von Einsiedel (2 de marzo de 1980) se casó con Cristián von Eichborn el 16 de mayo de 2004. Tuvieron una hija:
Iniga Mariana Magdalena von Eichborn (30 de abril de 2006)
Teresa von Einsiedel (17 de enero de 1984) se casó con el Príncipe Francisco de Orleans, Conde de Dreux el 26 de julio de 2014. Tienen dos hijos.
 Príncipe Felipe de Orleans (n. 5 de mayo de 2017)
Princesa Marie Amelia de Orléans (n. 8 de febrero de 2019)
Victoria von Einsiedel (30 de julio de 1986)
Valeria von Einsiedel (30 de julio de 1986)
Felicitas von Einsiedel (23 de febrero de 1990) se casó con Alejandro von Kempis en 2015. Tienen tres hijos:
María von Kempis (2016) 
Teresa von Kempis (2017)
N von Kempis (2019)
Princesa Isabel de Urach (10 de diciembre de 1952 - 20 de septiembre de 2012)
Karl Anselm, Duque de Urach (5 de febrero de 1955) se casó con Saskia Wüsthof el 9 de febrero de 1990 y se divorciaron en 1996. Tienen dos hijos. Él volvió a casarse con Uta Maria Priemer el 2 de septiembre de 2014.
Guillermo Alberto de Urach (9 de agosto de 1957) se casó con Karen von Brauchitsch-Berghe von Trips, civilmente el 23 de diciembre de 1991 y religiosamente el 1 de febrero de 1992. Tienen tres hijos.
Príncipe Everardo Federico Inigo Antonio María de Urach (12 de abril de 1965), se casó con la Baronesa Daniela von und zu Bodman el 21 de septiembre de 1991. Tienen tres hijos:
Príncipe Everardo Constantino Anselmo Juan Segismundo Alberto María de Urach (20 de octubre de 1990, nacido antes del matrimonio de sus padres) 
Príncipe Anselmo Guillermo Arbogasto Egmont Juan María de Urach (29 de noviembre de 1992) se casó con Clara von Kempis (1991) en 2018. Tienen una hija:
Princesa Beatriz Carolina Luisa Daniela Odilia María de Urach (20 de enero de 2021)
Princesa Amelia Felipa Estefanía Valentina Iniga Isabella Teodolinda Odilia María de Urach (11 de noviembre de 1994)

Tras la muerte de su padre, Iniga heredó su finca, el Castillo Niederaichbach. Debido a que los hermanos mayores de Everardo no tuvieron descendencia masculino, su descendencia con Iniga herederia el ducado de Urach, como sucedió aunque la misma Iniga nunca se convertiría en duquesa al morir su marido antes de suceder, sobreviviendole 41 años.

Muerte 
Iniga murió el 17 de septiembre de 2008 en su hogar en Aufhausen. Un réquiem y funeral fue celebarado en la Wallfahrtskirche St. Maria Himmelfahrt en Aufkirchen am Starnberger See el 23 de septiembre.

Ancestros

Referencias 

Casa de Thurn und Taxis
Casa de Württemberg
Católicos de Alemania
Princesas de Alemania